Comédie-Italienne, l'une des compagnies du Théâtre-Italien de Paris.
 Troupe de la Comédie-Italienne en 1697, composition de la troupe en 1697.
 Troupe de la Comédie-Italienne en 1752, composition de la troupe en 1752.

Voir aussi